Игорь Худобяк:
 Худобяк, Игорь Орестович (род. 1987) — украинский футболист, нападающий.
 Худобяк, Игорь Ярославович (род. 1985) — украинский футболист, полузащитник.